Maia může být:
 Maia – v řecké mytologii jedna z Plejád, matka Herma
 Maia – římská bohyně jara
 jeden z Maiar – rasy duchovních bytostí v Tolkienově Středozemi
 Maia – třetí nejjasnější hvězda hvězdokupy Plejády v souhvězdí Býka
 Maia (Portugalsko) – město v Portugalsku poblíž Porta
 Maia – kojná egyptského faraona Tutanchamona

Externí odkazy